Thull ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Thull-Emden (* 1979), deutscher Theater- und Fernsehschauspieler
Marcel Thull (* 1951), luxemburgischer Radrennfahrer
 Roger Thull (* 1939), luxemburgischer Radrennfahrer
 Hans Rudolf Thull (* 1945), deutscher Künstler
 Steve Thull (* 1967), luxemburgischer General

Thull ist der Ortsname von
 Thull (Limburg). Ortsteil der Gemeinde Schinnen, Provinz Limburg, Niederlande, ab 1. Januar 2019 der neugebildeten Gemeinde Beekdaelen

Siehe auch:
 Thullen